Welton (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Welton (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Welton (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Welton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire